Il singolare del torneo di tennis Karshi Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Denis Istomin che ha battuto in finale Michail Elgin 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 Denis Istomin (Campione)
 Michail Elgin (finale)
 Danai Udomchoke (primo turno)
 Pavel Šnobel (quarti di finale)

 Łukasz Kubot (primo turno)
 Andreas Haider-Maurer (secondo turno)
 Pavel Chekhov (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Karshi Challenger 2008